Međužupanijska nogometna liga Nogometno središte Rijeka (MŽNL NS Rijeka) predstavlja ligu četvrtog ranga hrvatskog nogometnog prvenstva u sezoni 2016./17. U njoj je sudjelovalo 16 klubova iz Istarske, Ličko-senjske i Primorsko-goranske županije.  
Ligu je osvojila Pazinka iz Pazina.

Sudionici 
 Istarska županija
 Funtana
 Mladost Fažana
 Pazinka Pazin
 Rovinj
 Rudar Labin
 Ličko-senjska županija
 Nehaj Senj
 Otočac
 Primorsko-goranska županija
 Cres
 Crikvenica
 Grobničan Čavle
 Halubjan Viškovo
 Lokomotiva Rijeka
 Lošinj (Mali Lošinj)
 Naprijed Hreljin
 Orijent 1919 Rijeka
 Vinodol (Novi Vinodolski)

Ljestvica

Rezultatska križaljka 
podebljan rezltat - igrano u prvom dijelu lige (1. – 15. kolo) 
rezultat normalne debljine - igrano u drugom dijelu lige (16. – 30. kolo)

Najbolji strijelci 
Pikazani strijelci 10 i više golova u MŽNL NS Rijeka 2016./17.

Poveznice 
 3. HNL – Zapad 2016./17. 
 1. ŽNL Istarska 2016./17.
 ŽNL Ličko-senjska 2016./17.
 1. ŽNL Primorsko-goranska 2016./17.

Izvori 
 hns-cff.hr, Središte Rijeka, pristupljeno 18. lipnja 2017.
 nszi.hr, Bilteni MŽNL NS Rijeka ,  pristupljeno 18. lipnja 2017. 
 nszi.hr, Glasnik Međužupanijska liga NS Rijeka - Natjecateljska godina 2016/2017., br. 35 (388-MŽ/2017), objavljeno 16. lipnja 2017., preuzeto 18. lipnja 2017. 
 grevagol-nsrijeka.com, Rezultati i konačna tablica MŽNL Rijeka sezona 2016/17 , pristupljeno 18. lipnja 2017. 
 istrasport.eu, MŽNL NS Rijeka - 2016/2017 , pristupljeno 18. lipnja 2017.
 rsssf.com, Hrvatska 2016./17., 4. rang - MŽNL  
 sportcom.hr, 4. HNL - zapad 2016/2017, ljestvica i rezultati 30. kola, pristupljeno 18. lipnja 2017.

Vanjske poveznice 
 HNS Središte Rijeka
 Nogometni savez Županije Istarske  
 Nogometni savez Ličko-senjske županije 
 Grevagol - NS Rijeka  
 istrasport.eu, MŽNL Rijeka  
 sportcom.hr, 4. HNL Zapad / MŽNL Rijeka

2016-17 Rijeka
mznl-rijeka